Die AEGON Nottingham Challenge 2013 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Juni 2013 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Adrien Bossel
 George Coupland
 Brydan Klein
 Joshua Ward-Hibbert

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Dsmitryj Schyrmont

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Nottingham